Biondino – uno dei Bravi ne I promessi sposi
 Salvatore Biondino – criminale italiano

Pagine correlate 
 Biondini